O rio Tamel é um pequeno afluente, gerador de um vale muito fértil que se estende desde o monte do Tamel, de Louzada e de Alheira, até à margem direita do rio Cávado.

Tamel, Rio